Назарова Богдана Володимирівна ( 1990) — українська телеведуча, громадська діячка. Переможниця конкурсу краси «Місіс Україна» (2013).
 Назарова Ірина Вікторівна (1917) — радянська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка 1980 року
 Назарова Клавдія Іванівна (1920–1942) — Герой Радянського Союзу, організатор і керівниця підпільної комсомольської організації в місті Острів Псковської області.
 Назарова Наталія Іванівна ( 1949) — радянська актриса театру і кіно. Заслужена артистка РРФСР (1988).
 Назарова Маргарита Петрівна (1926–2005) — радянська співачка та кіноактриса, дресирувальниця тигрів, артистка цирку
 Назарова Олександра Іванівна (1940—2019) — радянська і російська актриса театру і кіно.
 Назарова Олександра Євгенівна (1996) — українська фігуристка.
 Назарова Ольга Вікторівна (1977) — білоруська біатлоністка.
 Назарова Тетяна:
 Назарова Тетяна Борисівна ( 1941) — радянська і російська актриса театру і кіно. Заслужена артистка Росії (1999).
 Назарова Тетяна Вікторівна (1933 —1976) — кандидат філологічних наук, співробітниця Інституту мовознавства АН УРСР.
 Назарова Тетяна Євгенівна ( 1960) — радянська і українська актриса.
 Назарова Тетяна Іванівна ( 1960) — російська співачка, поет-піснярка.
 Назарова Тетяна Юріївна ( 1964) — радянська і російська кіноактриса, дочка актора Юрія Назарова.

 Назарова — присілок, Шадрінський район, Курганська область, Росія

Див. також 
 Назаров
 Назарово (значення)

Російські прізвища